Incantation může znamenat:

 anglicky zaklínadlo
 Incantation (americká hudební skupina) – americká death metalová kapela
 Incantation (hudební skupina) – jihoamerická kapela
 Incantation (EP) – EP švédské kapely Grotesque

podobné
 Incantations – čtvrté studiové album Mika Oldfielda z roku 1978